Spender est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Dale Spender (1943-), féministe et écrivaine australienne ;
 Humphrey Spender (1910-2005), photographe, peintre et designer britannique ;
 Stephen Spender (1909-1995),  poète, romancier et essayiste britannique.

Personnage de fiction 
 Jeffrey Spender, personnage de fiction de la série télévisée américaine X-Files

Patronyme anglais